КАСП (експеримент) — всесвітній експеримент з Критичного Аналізу методів для Структурних Передбачень білків.
 Касп (математика) — тип сингулярної точки кривої в математиці.